В этом списке перечисляются традиционные легкоатлетические пробеги России, основанные не ранее 2000 года. Список включает как проводимые, так и не проводимые в настоящее время (прошло более 1 года с даты последнего события) пробеги.

Список упорядочен по году проведения первого пробега.

История 

Первым легкоатлетическим пробегом России считаются соревнования в беге на 4 версты, проведённые 6 августа 1888 года местным кружком любителей бега в местечке Тярлево под Петербургом.

Старейшим действующим легкоатлетическим пробегом России является пробег «Пушкин – Санкт-Петербург», который ведёт своё начало от пробега 14 октября 1923 года на приз «Красной газеты» по маршруту Слуцк (ныне г. Павловск) — Петроград.

Список исторических легкоатлетических пробегов России 

Список содержит пробеги, основанные не ранее 2000 года.

Примечания 

Бег по шоссе